Змагання з лижного двоборства у форматі - стрибок із великого трамліна й лижнижний крос на 10 км в програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулися 25 лютого 2010 в Олімпійському парку Вістлера, Вістлер, Британська Колумбія. 

Переміг у змаганнях американець Білл Демонг. Друге місце зайняв його співвітчизник Джонні Спілейн. Австрієць Бернгард Ґрубер виборов бронзові медалі.

Результати

Стрибок 

Тренувальна сесія розпочалася о 9:00, а змагання о 10:00. Кожному спортсмену давалася одна спроба, яка оцінювалася за стандартною для стрибків з трампліна системою. Коли свої стрибки виконали 28 спортсменів, судді зупинили змагання з огляду на сильний вітер. Стрибки розпочалися знуву об 11:00 , незважаючи на протести норвежця Моана, переможця передолімпійського турніру, чинного олімпійського чемпіона Фелікса Ґоттвальда та лідера Кубка світу і чемпіона Ванкувера франуза Ламі-Шаппюї. Моан назвав стрибкову сесію насмішкою, а тренер французької збірної скандалом. Незважаючи на скарги Ґоттвальда, лідером після стрибка був його співвітчизник Бернгард Ґрубер - 134.0 м.

Лижний крос 

Лижний крос на 10 км проводився із відкладеним стартом, при якому відставання кожного спортсмена визначалося його стрибком за системою 4 с на кожне очко. Старт перенесли з 13:00 на 14:00 в зв'язку із затримкою стрибкової сесії. Чемпіон попередньої олімпіади Ґоттвальд пробіг лижний крос найшвидше, що допомогло йому піднятися з 40-го на 17-е місце. Джонні Спіллейн та Білл Демонг наздогнали лідера Ґрубера на 4-му кілометрі. Трійця продовжувала бігти разом, доки до фінішу не залишилося 600 м. Тут Спіллейн та Демогн зробили ривок і поділили перші два місця Спіллейн завоював третє срібло на Олімпіаді, а Демонг додав золото до срібної медалі командної гонки. Вперше в історії лижного двоборства чи будь-якого іншого змагання, до якого входить лижний біг, американець виграв золоту олімпійську медаль.

Посилання в тексті 

Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2010